Claypole kan syfta på följande:

 Claypole, Buenos Aires, ort i Argentina
 Claypole, Lincolnshire, ort i England, Storbritannien